Keresztényszociális Néppárt, 1918–19-ben működő magyar párt
 Keresztényszociális Néppárt, 1944-ben alapított luxemburgi párt
 Keresztény-szociális Néppárt, 1918 és 1936 között működő liechtensteini párt